Bluewater kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bluewater, Ontario,

Storbritannien 

 Bluewater (köpcentrum), England, Kent,

USA 

 Bluewater, Arizona, La Paz County, 
 Bluewater, Kalifornien, San Bernardino County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar